Dürrmühle ist der Ortsname von

 Dürrmühle (Ebersdorf bei Coburg), Ortsteil der Gemeinde Ebersdorf bei Coburg, Landkreis Coburg, Bayern
 Dürrmühle (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

 Dürrmühle, historischer Name des Ortsteils Weiglhof (Wackersberg) der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Dürrmühle, Ortschaft in der Gemeinde Niederbipp im Kanton Bern, Schweiz